Waja steht für:
 Waja (Fluss), Nebenfluss der Usta (Wetluga), Russland
 Waja, früherer Name für den Burgas-See, Bulgarien
 Proton Waja, Automodell der Marke Proton

Siehe auch:
 Vaja